Дэниэл Оливер «Дэн» Бренд (; , округ Линкольн, Теннесси, США — , Калифорния, США) — американский борец вольного и греко-римского стилей, бронзовый призёр Олимпийских игр, бронзовый призёр чемпионата мира, семикратный чемпион США по борьбе. Брат Глена Бренда, олимпийского чемпиона по борьбе.

Биография 

В старшей школе борьбой не занимался. Поступив в колледж Университета Небраски тоже, предпочитая играть в баскетбол за команду первокурсников Nebraska Cornhuskers. Однако на втором курсе был вынужден покинуть команду, и от безделья принял участие в чемпионате колледжа по борьбе, к удивлению одержав победу.  Он стал брать уроки у олимпийского чемпиона Билла Смита, и после окончания колледжа последовал за тренером в Сан-Франциско, где присоединился к клубу Olympic Club. Там открылся его потенциал борца. 

Пройдя отборочные соревнования, попал в олимпийскую сборную на игры 1960 года, где выступал  в соревнованиях по вольной борьбе в полутяжёлом весе, и занял пятое место. 

См. таблицу турнира.

В 1961 году на чемпионате мира по вольной борьбе остался четвёртым, а по греко-римской пятым. В 1962 году стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе в полутяжёлом весе. В 1961, 1963 и 1964 годах стал чемпионом США по вольной борьбе, а в 1964 году ещё и по греко-римской.  

На Олимпийских играх 1964 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в среднем весе, и завоевал бронзовую медаль игр, став единственным американским борцом на этих играх, получившим олимпийскую награду. 

См. таблицу турнира.

После олимпийских игр оставил карьеру в спорте, и стал инженером. 

Умер в 2015 году. 

Член Национального зала Славы борьбы США, член Зала славы спорта учебных заведений Небраски.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1960 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1964 года
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса
Выпускники Университета Небраски в Линкольне